Die BGL Ligue 2010/11 war die 97. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse (Nationaldivision) im Fußball der Männer.

Die Saison begann am 8. August 2010 und endete am 21. Mai 2011 mit der Austragung des 26. Spieltags. Das Barragespiel zwischen dem Drittletztem der Nationaldivision (FC Wiltz 71) und dem Drittplatziertem der Ehrenpromotion (US Hostert) fand am 28. Mai 2011 statt.

Der F91 Düdelingen feierte seinen 3. Titel in der BGL Ligue.

Abschlusstabelle 
Der F91 Düdelingen konnte die luxemburgische Fußballmeisterschaft mit 59 Punkten und einem Abstand von zwölf Punkten auf den Tabellenzweiten CS Fola Esch (47 Punkte) für sich entscheiden. Die Meisterschaft bedeutet zugleich die Teilnahme an den Qualifikationsspielen zur UEFA Champions League. Neben dem Vizemeister CS Fola Esch erreichten auch die Vereine UN Käerjéng 97 und FC Differdingen 03, der sich im Finale des Coupe de Luxembourg durchsetzte und damit erfolgreich den Pokal verteidigte, die Qualifikationsspiele zur UEFA Europa League.

Neben dem Tabellenvorletzten Etzella Ettelbrück stiegen auch die beiden Neuaufsteiger der Saison 2009/2010 in die Ehrenpromotion ab: Der FC Jeunesse Canach wurde mit 20 Punkten Tabellenletzter und der FC Wiltz 71 unterlag im Barragespiel gegen den US Hostert mit 6:4 nach Elfmeterschießen.

Kreuztabelle  
In 182 Saisonspielen wurden 611 Tore erzielt. Dies ergibt einen Durchschnittswert von 3,36 Toren pro Begegnung.

Relegation 
Der zwölftplatzierte FC Wiltz 71 verlor das Relegationsspiel gegen den Dritten der Ehrenpromotion, die US Hostert.

Torschützenliste

Weblinks  
 uefa.com
 Torschützenliste

Einzelnachweise  

2010
Fußballsaison 2010/11